Sensbach ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

 Sensbach (Itter), rechter Zufluss der Itter (zum Neckar) an der Gaimühle, Stadt Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Ober-Sensbach, Stadtteil von Oberzent im Odenwaldkreis, Hessen
 Unter-Sensbach, Stadtteil von Oberzent im Odenwaldkreis, Hessen

Siehe auch:
 Sensenbach